Вилкин, Иван Евдокимович (1888—1964) — российский и советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1947) — польский экономист, действительный член Польской академии наук.

См. также 
 Уилкин/Вилкин — англоязычное имя и фамилия.